Zanoletti – cognome italiano
 Antonio Zanoletti – attore e regista italiano
 Carlo Zanoletti – pittore italiano
 Costanza Zanoletti – skeletonista italiana
 Stefania Zanoletti – calciatrice italiana
 Tomaso Zanoletti – imprenditore, politico e insegnante italiano